Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2017 – 9. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 3 do 7 maja 2017 roku w Växjö, w Szwecji. Brązowy medal przypadł reprezentacji Czech, która pokonała Szwajcarii. Złoty medal zdobyła reprezentacja Finlandii, srebrny Szwecja.

Kwalifikacje 

Kwalifikacje do MŚ-U19 2017 odbyło się w Celano, Włochy w dniach 6 do 10 września 2016. Wykwalifikowani drużyn awansuje do Dywizji B.

W Azji i Oceanii odbyło się w Fujiyoshida, Japonia w dniach 18 do 20 września 2016.

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = mecz o 7. miejsce /  utrzymanie w dywizji A
 
Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = mecz o 7. miejsce /  utrzymanie w dywizji A
 
Wyniki

Faza pucharowa

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Półfinały B

Finał B

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata U19 2017

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
Sport w Växjö
2017 w unihokeju
2017 w Szwecji
Unihokej w Szwecji